Пётр Лавре́нтьевич Черя́бкин (1917—1944) — гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 13-го гвардейского стрелкового полка, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Черябкин Пётр Лаврентьевич родился 17 декабря 1917 года в селе Суркино ныне  Пензенской области в семье мордовского крестьянина. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил начальную школу.

В 1930 году вместе с родителями переехал в Коломенский район Московской области. Работал в совхозе «Паново» грузчиком.

В 1938 году был призван Коломенским РВК на Тихоокеанский флот и до 1942 года проходил службу на батарее отдельного артдивизиона.

С ноября 1942 года в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны.

Подвиг 
Весной 1944 года советские войска начали наступление на Крым. 2-я гвардейская армия была переброшена в район Перекопского перешейка и в апреле-мае приняла участие в Крымской стратегической операции. 13-й гвардейский стрелковый полк вёл бои в районе города Армянска.

В первых рядах наступавших был взвод П. Черябкина. Солдаты во главе со своим командиром ворвались в траншею врага и автоматным огнём, гранатами стали уничтожать гитлеровцев. В самый разгар боя Черябкина ранило: пуля насквозь прошила правую руку. Но он продолжал руководить боем до тех пор, пока не были очищены первые траншеи от немцев.

В это время был убит командир роты. И тогда гвардии младший лейтенант Черябкин принял решение взять командование ротой на себя и приказал готовиться к атаке на вторую линию траншей врага.

Фашисты, собрав силы, пошли в контратаку. Черябкин умело организовал отпор, усилил огонь по врагу и, увидев, что фашисты, не выдержав, начинают отходить, поднял бойцов в атаку. Советские воины ринулись на врага. Не давая ему опомниться, ворвались во вторую линию траншей, уничтожили находившихся там гитлеровцев и устремились вперёд.

У третьей линии траншей завязался ожесточённый бой. Немцы упорно держались на последнем своём рубеже, однако были выбиты солдатами Черябкина. Израсходовав все гранаты и боеприпасы, Черябкин отдал приказ использовать оружие и боеприпасы врага. Сам подполз к ящику с немецкими гранатами и, подозвав бойца, заставил его выдергивать кольца предохранителя и забрасывал противника гранатами левой рукой.

В траншеях завязался рукопашный и гранатный бой. Переходя от обороны в контратаку, немцы упорно держались на последнем своём рубеже, однако группой оставшихся бойцов под командованием Черябкина были выбиты.

Черябкин понял, что наступил такой момент, когда нужно увлечь солдат в атаку. Он поднялся на бруствер траншеи и рванулся вперёд со словами: «Вперёд, гвардейцы! Вперёд, орлы!». При этом получил второе тяжёлое ранение в голову и, презирая смерть, истекая кровью, призывал бойцов отстоять захваченные рубежи.

Солдаты роты, увлеченные призывом Черябкина, бросились на врага. Атака была стремительной и неудержимой. Противник не выдержал и бежал.

16 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии младшему лейтенанту Черябкину Петру Лаврентьевичу за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен в братской могиле у станции Пятиозерная, Крым.

Увековечение памяти 

 Приказом министра обороны СССР 14 марта 1975 года гвардии младший лейтенант П. Л. Черябкин зачислен навечно в списки гвардейского Севастопольского Краснознамённого учебного мотострелкового полка.
 Герою посвящена часть экспозиции комнаты боевой славы в Пановской средней школе.
 В селе Суркино Наровчатского района Пензенской области именем Героя названа улица.
 Бюст Петра Черябкина установлен в селе Наровчат на Аллее Героев — уроженцев и жителей Наровчатского района Пензенской области.
 В Коломне установлен бронзовый бюст Героя.
 В посёлке Владимирский Лагерь Стругокрасненского района Псковской области установлен бюст Героя, перевезённый при передислокации воинской части из Латвии.
 В Коломенском районе ежегодно с 1978 года проводится ставший традиционным турнир по борьбе дзюдо среди юношей памяти Героя Советского Союза П. Л. Черябкина. В 2009 году прошёл XXXI турнир.
 В 13-м гвардейском учебном мотострелковом Краснознамённом Севастопольском полку имени Красных Латышских стрелков особо отличившимся солдатам срочной службы выдавалось удостоверение в том, что им предоставлено право нести службу (стрелять, водить) за Героя. Лучшему подразделению полка за отличные успехи в боевой и политической подготовке вручался переходящий вымпел имени Героя

 Имя П. Л. Черябкина высечено на мемориальной доске на здании Коломенского аэроклуба, где он летал до призыва на военную службу

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Красной Звезды.

Примечания

Источники и ссылки 
 
 Книга памяти. Московская область. Том 10.
 Книга памяти. Пензенская область.
 М. С. Полубояров. Черябкин Пётр Лаврентьевич / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 670.
 Макаров А. Смертью смерть поправший / А. Макаров // Коломен. правда. — 1970.- 28 января
 Кузовкин А. И. Золотое созвездие коломенцев / А. И. Кузовкин, А. И. Макаров.— М.: Моск. рабочий, 1976. — 222 с. — Содерж.: Смертью смерть поправший. — С. 205—209: фот.
 Зайцев А. Д. Зачислен навечно: биогр. справ. В 2 кн. Кн. 2 / А. Д. Зайцев, И. И. Рощин, В. Н. Соловьев. — М.: Политиздат, 1990. — 415 с.: фот. — Содерж.: Пётр Лаврентьевич Черябкин. — С. 381—382: фот.
 Сводная база данных о воинах, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны .

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные в Красноперекопске
Члены КПСС